Johann Mezger ist der Name folgender Personen:
* Johann Georg Mezger (1838–1909), niederländischer Arzt
 Johann Jakob Mezger (1817–1893), Schweizer evangelischer Geistlicher und Heimatforscher

Siehe auch:
 Hans Mezger
 Hans Metzger (1897–1957), deutscher Maler
 Johann Metzger